Amerikai Egyesült Államok
 Allendale (Dél-Karolina)
 Allendale (Gwinnett megye, Georgia)
 Allendale (Muscogee megye, Georgia)
 Allendale (Illinois)
 Allendale (Indiana)
 Allendale (Fremont, Kalifornia)
 Allendale (Oakland, Kalifornia)
 Allendale (Solano megye, Kalifornia)
 Allendale (Michigan)
 Allendale Charter Township
 Allendale (Missouri)
 Allendale (New Jersey)
 Allendale (Nyugat-Virginia)
 Allendale megye, (Dél-Karolina)
 Kissimmee (Florida), korábbi neve Allendale volt